Crumenaria är ett släkte av brakvedsväxter. Crumenaria ingår i familjen brakvedsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Brakvedsväxter
Crumenaria